Televisor bezeichnet:

 ein mechanisches Fernsehgerät, siehe Mechanisches Fernsehen #Televisor
 ein Gerät zur Videoüberwachung im Roman 1984 von George Orwell, siehe 1984 (Roman) #Überwachung